Лос Кабаљерос има више значења:

 Лос Кабаљерос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кабаљерос, Ел Кармен (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кабаљерос (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику